Claudio De Vincenti (1948) – economista e docente universitario italiano
 Tomás De Vincenti (1989) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista

Pagine correlate
Vincenti
De Vincentiis